Makengo ist der Familienname folgender Personen:

 André Makengo Mazyambo (* 1955), kongolesischer Jurist und Hochschullehrer
 Arnold Mvuemba Makengo (* 1985), französischer Fußballspieler, siehe Arnold Mvuemba
 Jean-Victor Makengo (* 1998), französischer Fußballspieler kongolesischer Abstammung
 Jordy Makengo (* 2001), französisch-kongolesischer Fußballspieler
 Terence Makengo (* 1992), französisch-kongolesischer Fußballspieler